Nova Roma – uno dei nomi di Costantinopoli, quello dato da Costantino I alla città da lui fondata sul luogo della più antica Bisanzio (oggi Istanbul)
 Nova Roma – municipio dello Stato del Goiás in Brasile
 Nova Roma do Sul – Comune del Rio Grande do Sul in Brasile
 Nova Roma – organizzazione internationale della cultura romana e di rievocazione storica, afferente alla Via romana agli dei, che si autodefinisce micronazione